Alhelí de Mahón puede referirse a:
 el nombre común de la planta Malcolmia littorea
 el nombre común de la planta Malcolmia maritima